Majunke ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Majunke (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Jana Majunke (* 1990), deutsche Paracyclerin 
 Paul Majunke (1842–1899), deutscher katholischer Priester, Publizist und Politiker der Zentrumspartei